św. Peregryn z Auxerre (zm. IV w.) – biskup Auxerre, męczennik
 św. Peregryn Laziosi (1260-1345) – włoski serwita

Zobacz też: Błogosławiony Peregryn